Warriors ("guerrieri" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Warriors  – film del 1995 diretto da Shimon Dotan

Letteratura 
 Warrior Cats (Warriors) – serie di libri di Erin Hunter

Musica 
 Warriors  – album di Rinder & Lewis del 1980
 Warriors  – album di Gary Numan del 1983
 Warriors  – singolo di Gary Numan del 1983, dall'album omonimo
 Warriors  – album degli Agnostic Front del 2007
 Warriors – album dei Disco Ensemble del 2012
 Warriors  – singolo degli Imagine Dragons del 2014

Sport 
 Catania Warriors Paternò  – squadra di baseball italiana
 Collingwood Warriors  – squadra di calcio australiana
 Celtic Warriors  – squadra di rugby a 15 gallese
 Glasgow Warriors  – squadra di rugby a 15 scozzese
 Golden State Warriors  – squadra di pallacanestro statunitense
 Warriors Bologna  – squadra di football americano italiana

Videogiochi 
 Warriors  – serie di videogiochi
 Warriors: Legends of Troy  – videogioco d'azione

Pagine correlate 
 Warrior
 The Warriors

lv:Warriors